Schellin bezeichnet:
 Schellin, ehemals im Kreis Greifenberg i. Pom., Dorf im Powiat Stargardzki der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe Polnisch: Skalin (Stargard)
 Schellin, ehemals im Kreis Pyritz, Dorf im Powiat Gryficki der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe Polnisch: Skalin (Gryfice) 

Schellin ist der Familienname folgender Personen: 
 Jaqueline Schellin (* 1990), deutsche Ringerin
 Julius Schellin (1880–1962), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin